Movimento Revolucionário Tiradentes (1961-1962) — organização clandestina ligada às Ligas Camponesas que atuou entre 1961 e 1962
Movimento Revolucionário Tiradentes (1969-1971) — organização guerrilheira que atuou na luta armada contra a ditadura militar brasileira, entre 1969 e 1971

Desambiguações de política